Квалификация чемпионата мира по хоккею с шайбой 2018 года в III-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, которое прошло с 25 по 28 февраля 2018 года в городе Сараево, Босния и Герцеговина.

Итоги 
По итогам турнира
   вышла в третий дивизион чемпионата мира 2019 года.

Участвующие команды 

В турнире примут участие 4 национальные команды — одна из Европы и три из Азии. Сборные ОАЭ и Боснии пришли из третьего дивизиона, сборные Кувейта и Туркмении не участвовали в прошлогоднем турнире третьего дивизиона.

Судьи 

ИИХФ утвердила 3 главных и 4 линейных судей для обслуживания матчей квалификации третьего дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой 2018 года.

Главные судьи
  Мартин Кристенсен
  Стефан Хогарт
  Павел Мешинский

Линейные судьи
  Томаш Брейха
  Илья Хохлов
  Витаутас Лукашевичус
  Мартен ван ден Акер

Турнир

Таблица

Результаты 

Время местное (UTC+1).

Примечания

Ссылки 
 

Хоккей
Квалификация
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Боснии и Герцеговине
Хоккей
Хоккей